Ізоляція:

 В архітектурі і будівництві — це процес утеплення (теплоізоляції), гідроізоляції та шумоізоляції будівлі (будівельна ізоляція), завдяки якому споруда має менші втрати тепла в холодну пору року (або холоду влітку), менше проникнення вологи або звуку. Ізоляція будівлі може також нести завдання захисту від зовнішніх шумових промислових навантажень (віброізоляція) або вогню (протипожежна ізоляція).
 У літературі — стилістичний засіб, використовується літературознавцями та мовознавцями при аналізі текстів, переважно художньої літератури. Ізоляція у мовознавстві означає розділення речень.

 Ізоляція в генетиці популяцій — це процес виникнення будь-яких бар'єрів, що порушують вільне схрещування та потік генів.
 Ізоляція — це обмеження свободи дій у політиці щодо держави, у суспільстві щодо особи тощо.
 Електрична ізоляція — властивість діелектрика перешкоджати проходженню електричних зарядів.
 Топографічна ізоляція () — топографічна ізоляція вершини, відстань у кілометрах до найближчої рівної або вищої вершини.
 «Ізоляція» — галерея сучасного мистецтва спочатку в Донецьку, потім у Києві.
 «Ізоляція» — концтабір у Донецьку.

Література 
 Іваненко С. М., Карпусь А. К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту: Підр. — Київ: КНЛУ, 1998. — 11 с.

Посилання